Hohenberg ist der Name geographischer Objekte:

Berge (sortiert nach Höhe):
 Hohenberg (Grazer Bergland) (1048 m), im Grazer Bergland nahe Sankt Radegund bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hohenberg (Ellwanger Berge) (570,4 m), in den Ellwanger Bergen bei Hohenberg, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Wasgau) (551,9 m), im Wasgau/Pfälzerwald bei Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hohenberg (Bühlertann) (423,4 m), Bergsporn bei Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Mundatwald) (420,5 m), im Oberen Mundatwald nahe Oberotterbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hohenberg (Kermeter) (363,7 m), im Kermeter nahe Hasenfeld (Heimbach), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hohenberg (Drachenfelser Ländchen) (263 m), im Drachenfelser Ländchen bei Berkum (Wachtberg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Orte:
 Orte in Deutschland:
 Hohenberg an der Eger, Stadt im Landkreis Wunsiedel, Bayern

 Hohenberg (Aalen), Einzelhof im Stadtteil Waldhausen von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Bopfingen), Weiler im zentralen Stadtteil von Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Daldorf), Ortsteil der Gemeinde Daldorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Hohenberg (Durbach), Weiler im Gemeindeteil Durbach von Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Herrieden), Dorf der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hohenberg (Hohenberg-Krusemark), Wohnplatz im Ortsteil Hohenberg-Krusemark, Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt (ehemalige Gemeinde)
 Hohenberg (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Mariäkappel der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Marktleugast), Pfarrdorf des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hohenberg (Regnitzlosau), Dorf der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Hohenberg (Rosenberg), Weiler der Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Seeshaupt), Weiler der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hohenberg (Sulzbach-Laufen), Weiler der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Wolpertshausen), Weiler der Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Orte in Österreich:
 Hohenberg (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

 Hohenberg (Gemeinde Lunz), Katastralgemeinde von Lunz am See, Niederösterreich
 Hohenberg (Gemeinde Aigen), Ortschaft von Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Hohenberg (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hohenberg (Gemeinde Stattegg), Ortschaft von Stattegg im Murtal, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Ort in Russland:
 Hohenberg (Simferopol), schwarzmeerdeutsche Kolonie bei Simferopol auf der Halbinsel Krim

Gebäude:
 Burg Hohenberg – diverse Burgen und Ruinen
 Schloss Hohenberg, bei Hohenberg, Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Schutzgebiete:
 Hohenberg (Landschaftsschutzgebiet), auf dem Hohenberg bei Hohenberg, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Hoheberg, Landschaftsschutzgebiet), auf dem Hoheberg bei Wehrden, Stadt Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Hohenberg-Setz, Naturschutzgebiet bei Bieringen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hohenberg (Naturschutzgebiet), bei Sachsenflur, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Hohenberg (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Hohenberg ist der Familienname folgender Adelsgeschlechter:
 Hohenberg (schwäbisches Adelsgeschlecht)
 Hohenberg (Adelsgeschlecht, Pfinzgau)
 Hohenberg (fränkisches Adelsgeschlecht), Ministerialien in Hohenberg an der Eger
 Hohenberg (niederösterreichisches Adelsgeschlecht), Nachkommen Dietrichs I. von Hohenberg, Erbauer von Burg Hohenberg
 Hohenberg (österreichisches Adelsgeschlecht), Nachkommen des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand von Österreich-Este

Hohenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes von Hohenberg († 1366), Tochter des Grafen Rudolf II. von Hohenberg und heiratete 1349 Herzog Konrad IV. von Teck
 Albrecht II. (Hohenberg-Rotenburg) (um 1235–1298) Stadtgründer von Rottenburg am Neckar
 Albert II. von Hohenberg (um 1303–um 1359), Bischof von Freising
 Artur Hohenberg (1886–1938), österreichischer Filmproduzent
 Ernst Hohenberg (1904–1954), Aristokrat, politischer Redner für die Selbstständigkeit Österreichs in der NS-Zeit
 Fritz Hohenberg (1907–1987) österreichischer Mathematiker
 Georg Hohenberg (1929–2019), österreichischer Diplomat
 Gertrud von Hohenberg (um 1225–1281), Ehefrau von Rudolf I. von Habsburg, römisch-deutsche Königin
 Gustav von Meyern-Hohenberg (1820–1878), deutscher Jurist und Dramatiker
Heinrich VI. von Hohenberg, Fürstabt des Klosters Fulda
 Johannes Lehmann-Hohenberg (1851–1925), deutscher Geologe, Gesellschafts- und Justizkritiker
 Karl Hohenberg (1862–1950), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Marc Hohenberg (* 1985) deutscher Handballspieler
 Maximilian Hohenberg (1902–1962), österreichischer Aristokrat
Gregor Hohenberg (* 1967), deutscher Professor für das Lehrgebiet IT-, Medien- und Wissensmanagement
 Pierre Hohenberg (1934–2017), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Sophie Chotek von Chotkowa, Herzogin von Hohenberg (1868–1914), Gattin von Erzherzog Franz Ferdinand, Attentatsopfer von Sarajevo
 Sophie Nostitz-Rieneck, geb. Sophie von Hohenberg (1901–1990), Tochter von Erzherzog Franz Ferdinand

Siehe auch:
 Graf von Hohenberg
 Höhenberg
 Hohe Berg
 Hohenberge
 Hohenbergen
 Hohenberger
 Hoher Berg
 Meyern-Hohenberg